

Уґощ — село в гміні Бжузе Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Уґощ — село в гміні Медзна Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Уґощ — село в гміні Студзеніце Битівського повіту Поморського воєводства